Дмитрий Михайлович Карамазов (1861—1912) — русский актер.

С 1892 года в Василеостровском театре в Петербурге. Играл в Харькове, Киеве, Одессе,
Вильнюсе, Саратове; в сезонах 1895/96, 1903/04, 1911/12 годов — в Иркутске.
Карамазов был известен как один из лучших Гамлетов провинциальной сцены.

Роли 

 Уриэль Акоста — «Уриэль Акоста» К. Гуцкова
 Освальд — «Привидения» Х. Ибсена
 Людовик XI — «Людовик XI» К. Делавиня
 Иванов — «Иванов» А. П. Чехова
 Пётр — «Мещане» М. Горького

Литература 
 Велизарий М. И. Путь провинциальной актрисы. М.—Л., 1938.
 Бруштейн А. Я. Страницы прошлого. М., 1956.
 Маляревский П. Г. Очерк из истории театральной культуры Сибири. [Иркутск], 1957.